Фре́ймане () — латышская фамилия, женская форма фамилии Фре́йманис ().

Известные носители:
 Фреймане, Валентина Леопольдовна (1922—2018) — советский и латвийский театро- и киновед.
 Фреймане, Лидия Эдуардовна (1920—1992) — советская латвийская актриса, народная артистка СССР.

См. также 
 Фрейманис
 Фрейман